Chingola steht für:

 Chingola (Sambia), Ort im Distrikt Chingola, Copperbelt-Provinz, Sambia
 Chingola (Distrikt), Distrikt in der Copperbelt-Provinz, Sambia
 Aldeia Chingola, Ort in der Provinz Tete, Mosambik